Długi Staw – nazwa kilku jezior w Tatrach:
 Długi Staw Gąsienicowy
 Długi Staw Bystry
 Długi Staw Staroleśny
 Długi Staw Wielicki

Zobacz też 
 Staw Długi
 Długie Oko